Ana Paula Ribeiro Lopes (São Bernardo do Campo, 6 de dezembro de 1979) é uma cantora de música popular brasileira. Lançou seu primeiro CD de forma independente em 2005.

Cantores do estado de São Paulo
Cantores de música popular brasileira
Naturais de São Bernardo do Campo